Okov může znamenat:

 studniční nádoba, speciální vědro pro čerpání vody ze studny. Okov se od běžného vědra lišil tím, že byl stažen při horním okraji masivní nesymetrickou obručí. Touto obručí byl vyvážen tak, aby se po spuštění na hladinu ve studni sám překlopil, a tak se do něho nabrala voda.
 okov (jednotka) – stará měrná jednotka objemu
 okovy – trestanecká železa či jiná kovová závaží

Externí odkazy